Järvistensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Järvistensaari, Åbo, Egentliga Finland, 
 Järvistensaari, Heinola, Päijänne-Tavastland, 

Robotskapade Finlandförgreningar